__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Januar

Datum unbekannt 

202101
2021